Dades de la Temporada 1978-1979 de la UE Sant Andreu, llavors anomenat oficialment Club Esportiu Sant Andreu.

Partits

Lliga (Segona B) 
 Segona divisió B, grup 2n: 8a posició.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 

 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions esportives del 1978 a Catalunya
Competicions esportives del 1979 a Catalunya